Spider-Man 3 es una película de 2007. El nombre es utilizado por otros productos derivados de dicha película.
 Spider-Man 3 (banda sonora), banda sonora de la película.
 Spider-Man 3 (videojuego), videojuego basado en la película.